Ико́нник:

 Иконник — то же, что иконописец.
 Иконник — продавец икон.
 Иконник — местное название полки для икон в красном углу.

Фамилия 
 Иконник, Виктор Михайлович (1929—2000) — советский хоровой дирижер, педагог.

См. также 
 Иконников